Grigny – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione dell'Alta Francia
 Grigny – comune francese situato nella metropoli di Lione della regione Alvernia-Rodano-Alpi
 Grigny – comune francese situato nel dipartimento dell'Essonne nella regione dell'Île-de-France